Centenariazo puede referirse a:

 La final de la Copa del Rey de fútbol 2001-02, entre el Real Madrid y el Deportivo de la Coruña.
 El partido de clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2006 entre Uruguay y Venezuela.